Tyndall-Gletscher bezeichnet folgende Gletscher:

 Tyndall-Gletscher (Alaska) in der Eliaskette (Alaska)
 Tyndall-Gletscher (Chile) in Südpatagonien in Chile
 Tyndall-Gletscher (Colorado) in den Rocky Mountains in Colorado (USA)